Апулия:

 Апулия — область в Италии.
 Апулия — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага.
 Апулия и Калабрия — графство, позже герцогство, располагавшееся в Южной Италии.